Polskie brygady ochrony pogranicza noszące numer "6":

 6 Brygada Ochrony Pogranicza (1926-1929)
 6 Brygada Ochrony Pogranicza (1948-1950)